Hasty Pudding Cipher – algoritmo di cifratura a blocchi
 High Performance Computing
 High Performance Concretes – calcestruzzo ad alta resistenza meccanica
 Idrossipropilcellulosa